Кра́йняя у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Крайняя улица — улица в Казани.
 Крайняя улица — улица в Костроме.
 Крайняя улица — улица в посёлке Левашово.
 В Липецке:
 Крайняя улица.
 Крайняя улица (Подгорное).
Крайняя улица — прежнее название Революционной улицы в Нальчике.
Крайняя улица — улица в Самаре.
 Крайняя улица — улица в Саратове.
 Крайняя улица — улица в Твери.

Украина 
 Крайняя улица — улица в Запорожье.
 Крайняя улица — улица в Киеве.
 Крайняя улица — улица в Одессе.

Казахстан 
 Крайняя улица — улица в Алма-Ате.